Larnaca är ett släkte av insekter. Larnaca ingår i familjen Gryllacrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar